Diego García de Herrera (Burgos, c. 1422 - Betancuria, 22 de junio de 1485) fue un hidalgo y conquistador castellano del siglo , señor de las islas Canarias por su matrimonio con la señora titular Inés Peraza.

Diego se intitulaba rey de las islas Canarias, título que mantuvo hasta la cesión a los Reyes Católicos de las islas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife hecha por él y su mujer en 1477.

Biografía 
Nació en Sevilla hacia 1417, hijo tercero de Pedro García de Herrera y Rojas, mariscal de Castilla y señor de Ampudia, que se halló en la toma de Antequera y conquistó Jimena de la Frontera en 1431, y de María de Ayala y Sarmiento, su mujer, señora de la casa y valle de Ayala y de las villas de Salvatierra, Salinillas y Berberana.

Diego de Herrera, que había sido regidor de Sevilla desde 1453 hasta 1478, consolidó sus dominios e hizo reiterados intentos de completar la conquista del archipiélago.

Derechos sobre el señorío de las islas Canarias: pleitos 
El señorío de las islas que poseían era meramente nominal en cuanto a Gran Canaria, Tenerife y La Palma, y muy inseguro en las demás por la insurrección de los naturales y la competencia de los portugueses.

Diego García de Herrera sostuvo pleitos tanto con la Corona de Castilla como con el reino de Portugal por sus derechos sobre las islas como esposo de Inés Peraza, heredera de Hernán. En 1454 logran del rey Enrique IV la devolución de la isla de Lanzarote a su señorío, en 1454 logran también que el infante Enrique el Navegante abandone la parte de La Gomera que ocupaban sus vasallos, y en 1468 el monarca castellano se ve obligado a revocar la concesión de la conquista de las islas insumisas que había hecho a favor de varios nobles portugueses en 1464.

Tomas de posesión de Gran Canaria y Tenerife 
 La torre de Gando
En 1461 llegó a tomar posesión de la isla de Gran Canaria, recibiendo el vasallaje de los guanartemes de Telde y Gáldar, pero la isla volvería alzarse en armas. 

 La torre de Añazo
En 1464 intentó penetrar en el interior de la isla de Tenerife, pero tras dos derrotas militares optó por negociar con el tagoror o consejo de la isla al completo, liderado por Imobach de Taoro, y llegaron a un acuerdo que le permitía mantener un asentamiento en la isla, aunque algunos historiadores afirman que hasta la muerte de Diego y la iniciativa de su hijo Sancho no hubo asentamiento estable de españoles en Tenerife. Hizo también numerosas expediciones a la costa africana para comerciar, traer esclavos a las islas y hostilizar a berberiscos y portugueses.

Sublevaciones en Fuerteventura y Lanzarote 
En 1476 los habitantes de Lanzarote se sublevan contra el poder señorial de los Herrera-Peraza. Los lanzaroteños pedían ser vasallos de la Corona ante los desmanes de los señores, acudiendo a la corte para presentar denuncias y otros documentos. Los señores de Canarias comenzaron entonces a perseguir a los rebeldes, exiliándolos o ejecutándolos, hasta que los Reyes envían a Lanzarote a Esteban Pérez de Cabitos, juez pesquisidor, para que recopilara informaciones sobre los derechos de los señores a las islas.

Capitulación con los Reyes Católicos 
En 1477 otorgó capitulaciones con los Reyes Católicos, por las que en nombre de su mujer cedió a la Corona los derechos que tenía sobre Gran Canaria, Tenerife y La Palma, reservándose las cuatro islas grandes de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, y las menores de Alegranza, la Graciosa, Santa Clara y Lobos, con otros roques o islotes. Los monarcas le compensaron con «cinco cuentos de maravedís en contado por los gastos, y el título de conde de la Gomera con el Hierro, y él y su mujer doña Inés Peraza renunciaron todo el derecho y acción que tenían a las otras islas».

Fundación de Santa Cruz de la Mar Pequeña 
En 1478 Diego de Herrera construye la torre de Santa Cruz de la Mar Pequeña, en la costa occidental de África frente a Lanzarote, siendo la primera vez que se posesionaba la Corona de Castilla de un territorio de este continente.

Matrimonio y descendencia 
Hacia 1448 contrajo matrimonio en la ciudad de Sevilla con Inés Peraza, hija de Hernán Peraza el Viejo e Inés de las Casas, y heredera por tanto del señorío de Canarias. El matrimonio tuvo cinco hijos:

Pedro García de Herrera, I señor de El Hierro, fue desheredado posteriormente por sus padres, casado en primeras nupcias con Antonio de Ribera y en segundas con María Lasso de la Vega;
Hernán Peraza el Joven, I señor de La Gomera y II de El Hierro, casado con Beatriz de Bobadilla;
Sancho de Herrera, heredó cinco dozavos del señorío de Lanzarote y Fuerteventura en pro indiviso con sus hermanas, casado con Violante de Cervantes y por segunda vez con Catalina de las Roelas;
María de Ayala, I señora de cuatro dozavos de Lanzarote y Fuerteventura, casada con Diego de Silva y Meneses, I conde de Portalegre;
Constanza Sarmiento, I señora de tres dozavos de Lanzarote y Fuerteventura, casada con Pedro Fernández de Saavedra, regidor sevillano.

Fallecimiento 
Diego de Herrera murió en la isla de Fuerteventura el 22 de junio de 1485, siendo enterrado en el convento franciscano de San Buenaventura de la villa de Betancuria.

Véase también 
 Historia de Canarias
 Conquista de las islas Canarias
 Marquesado de Lanzarote

Notas

Referencias 

Conquista de las islas Canarias
Tenerife
Gran Canaria
La Gomera
Nacidos en Burgos